het District of Columbia, Washington D.C., het staatloze gebiedsdeel waarin de federale hoofdstad van de Verenigde Staten ligt
 Da capo, aanduiding in de muziek voor speel vanaf het begin
 D.C. (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2000
 Distrito Capital (doorverwijspagina)
 enkele afkortingen in doktersrecepten

 Techniek en wetenschap:
 gelijkstroom (Engels: direct current)
 DC++, een peer-to-peer-netwerk
 Distributed computing, een techniek om computers gezamenlijk aan een taak te laten werken
 dihydrochalcon, een molecuul met een bepaalde functionele chemische groep, zie bijvoorbeeld Neohesperidine dihydrochalcon
 Dublin Core, een werkinstrument om metadata gestandaardiseerd toe te voegen aan een webpagina
 Defined Contribution (DC), een veel gebruikte term voor het beschikbare-premiesysteem van pensioenen

 Politiek:
 Democrazia Cristiana, een voormalige Italiaanse politieke partij
 Democratisch Centrum (Kroatisch: Demokratski centar, DC), een politieke partij in Kroatië

 Getallen:
 600 (getal) in Romeinse cijfers
 600 het jaar 600 in Romeinse cijfers
 220 (getal) in het hexadecimaal (zestientallig) talstelsel

 Diversen:
 DC-1 tot en met DC-10, typeaanduidingen voor vliegtuigen van McDonnell Douglas
 DC Comics, een uitgever van stripverhalen
 DC Shoes, een fabrikant van skate- en snowboard-schoenen en -kleding
 dc Talk, een christelijke band
 Depositum Custodi, een reformatorische studentenvereniging
 Disney Channel, een Amerikaans televisienetwerk
 Distributiecentrum, verdeelcentrum, een plaats van waaruit een bedrijf goederen verdeelt
 Districtscentrale, in Nederland een telefooncentrale die kleinere centrales met het centrale net verbond
 Dreamcast, een videogameconsole van Sega

Zie ook
 ACDC, andere betekenissen